Måsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Måsjö, Lilla sjö i Marks kommun, 
Måsjön, Västergötland, sjö i Skara kommun,  (5,35 ha)
Stora Måsjö, Stora sjö i Marks kommun, 
Måsjön, Östergötland, sjö i Finspångs kommun,  (7,5 ha)
Lilla Måsjön, sjö i Askersunds kommun, 
Måsjön, Närke, sjö i Askersunds kommun och Hallsbergs kommun,  (77,5 ha)
Måsjön (Ekeby socken, Uppland), sjö i Östhammars kommun,  (16,6 ha)
Måsjön (Väddö socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun,  (15,9 ha)
Måsjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (66,4 ha)
Måsjön, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun,  (36,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn